Gilles de Souvré  ist der Name folgender Personen:

* Gilles de Souvré (Marschall), Marquis de Courtenvaux (* wohl 1540; † 1624), Marschall von Frankreich
 Gilles de Souvré (Bischof) (1596–1631), Bischof von Comminges und Auxerrre